Ernst Kraas ist der Name folgender Personen:

* Ernst Kraas (Bildgießer) (1852–1935), deutscher Bildgießer 
 Ernst Kraas (Mediziner, 1900) (1900–1962), deutscher Chirurg und Urologe 
 Ernst Kraas (Mediziner, 1941) (* 1941), deutscher Chirurg und Hochschullehrer